Engels voetbalkampioenschap 2012/13 - ook bekend als Premier League
 Premier League 2013 (Ghana)
 Premier League 2013 (Nigeria)